Горлице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Горлицкий повят, Малопольское воеводство. Население 16 078 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Населённые пункты 
Белянка, Быстра, Доминиковице, Загужаны, Квятоновице, Кленчаны, Кобылянка, Стружувка, Шимбарк.

Соседние гмины 
 Гмина Беч
 Горлице
 Гмина Грыбув
 Гмина Липинки
 Гмина Лужна
 Гмина Мощеница
 Гмина Ропа
 Гмина Сенкова
 Гмина Усце-Горлицке

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Малопольского воеводства